California or Bust – cortometraggio del 1923 diretto da Craig Hutchinson
California or Bust – film del 1927 diretto da Phil Rosen
California or Bust – cortometraggio del 1941 diretto da Lloyd French
California or Bust – film del 1993